Sphaerechinorhynchus är ett släkte av hakmaskar. Sphaerechinorhynchus ingår i familjen Plagiorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Sphaerechinorhynchus